Сборная Италии по регби-7 () — национальная сборная Италии, представляющая страну в соревнованиях по регби-7. Управляется . Команда была участником первого розыгрыша Мировой серии, однако заработала единственные очки в турнире в 2003 году, завоевав 4 очка на этапе в Кардиффе, а в сезоне 2009/2010 выбыла из Мировой серии и больше туда не возвращалась. Последняя серьёзная попытка вернуться в Мировую серию состоялась в 2014 году на , когда сборная Италии дошла до финала турнира и проиграла Японии 5:26.

Команда участвовала всего трижды в чемпионатах мира по регби-7: в 1993, 2005 и 2009 годах, высшим достижением является 17-е место в 1993 и 2005 годах. Примечательно, что в 2005 году сборная Италии обыграла в утешительном финале за Чашу турнире сборную Канады со счётом 7:5 благодаря попытке . Также сборная является четырежды призёром чемпионата Европы по регби-7: в 2004 году команда стала серебряным призёром, проиграв Португалии в финале со счётом 14:21, а в 2005, 2006 и 2009 годах завоёвывала бронзовые медали.

Статистика

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Мировая серия вызова

Состав 
Заявка на этапы  в Лиссабоне и Москве. Курсивом выделены игроки Академии Итальянской федерации регби.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Итальянской федерации регби 

Регби в Италии
Италия
Сборные Италии